Руст — рельєфне облицювання стін.

Топонім 
 Руст — місто в Австрії

Прізвище 

 Бернгард Руст — державний і партійний діяч Третього рейху.
 Матіас Руст — німецький льотчик, який у 1987 році здійснив переліт із Гельсінкі в Москву.
 Патрік Руст — нідерландський ковзаняр.